Peck House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Peck House (Colorado), ID-Nr. 93000201
 Peck House (New York), ID-Nr. 99000869